Rios peut faire référence à :

Patronyme 

 Álvaro Pombo García de los Ríos (1939-), poète, écrivain et homme politique espagnol
 Bernardo Giner de los Ríos (1888-1970), architecte et écrivain espagnol 
 Brayan Ríos (1992-), coureur cycliste guatemaltèque
 Cassandra Rios (1932—2002), écrivaine brésilienne
 David Ríos Insua (1964- ), mathématicien espagnol
 Elvira Ríos (1913-1987), chanteuse mexicaine
 Emily Rios (né en 1989), actrice américaine
 Emma Ríos, dessinatrice de bande dessinée espagnole
 Fernando de los Rios (1879-1949), diplomate espagnol
 Filiberto Ojeda Ríos (1933-2005), militant indépendantiste portoricain
 Francisco Giner de los Ríos (1839-1915), philosophe espagnol, fondateur de l'Institution libre d'enseignement
 Gabriel Ríos (né en 1978) musicien
 Gloria Giner de los Ríos García (1886-1970), universitaire espagnole
 Iván Ríos (1961-2008) un des chefs des FARC
 Juan Antonio Ríos (1888-1946) président du Chili
 Julián Ríos (né en 1941) écrivain espagnol
 Kevin Ríos (né en 1993), coureur cycliste colombien
 Hermenegildo Giner de los Ríos (1847-1923), pédagogue, juriste et homme politique espagnol
 Laura de los Ríos Giner (1913-1981), universitaire espagnole
 Marcela Ríos (née en 1966), ministre chilienne
 Marcelo Ríos (né en 1975), joueur de tennis chilien
 Miguel Ángel Loayza Ríos (1940-2017), est un footballeur international péruvien
 Ricardo de Los-Rios (1846-1929), peintre et graveur espagnol
 Roberto Ríos (né en 1971)
 Rossana de los Ríos (née en 1975), joueuse de tennis paraguayenne
 Víctor Arriagada Ríos (1934-2012), dessinateur de bandes dessinées chilien
 Yacksel Ríos (1993-), joueur portoricain de baseball.

Personnage de fiction 
 Henry Rios, avocat, héros des romans policiers de Michael Nava

Toponymes 

 Riós, commune de la province d'Ourense en Espagne
 Ocho Rios, ville de Jamaïque
 Los Rios, subdivision de l'Équateur
 Tres Ríos, ville du Costa Rica

Voir aussi 
 
Patronyme hispanique